Літня універсіада 2013 стала 26-ми за ліком всесвітніми мультиспортивними іграми серед студентів, які з 12 по 23 серпня приймав Китай.

Змагання проходили на спортивних об'єктах, розташованих у місті Шеньчжень.

Вибір міста 

Про надання Китаю права проводити змагання було оголошено 16 січня 2007.

Види спорту 

Змагання відбулися у 24 видах спорту:

  Аеробіка ()
  Баскетбол ()
  Бадмінтон ()
  Важка атлетика ()
  Велосипедний спорт ()
  Вітрильний спорт ()
  Водне поло ()
  Волейбол ()
  Волейбол пляжний ()
  Гімнастика спортивна ()
  Гімнастика художня ()
  Гольф ()
  Дзюдо ()
  Легка атлетика ()
  Плавання ()
  Стрибки у воду ()
  Стрільба з лука ()
  Стрільба кульова ()
  Теніс  ()
  Теніс настільний ()
  Тхеквондо ()
  Фехтування ()
  Футбол ()
  Шахи ()

Розклад змагань

Країни-учасниці

Медальний залік

Примітки

Джерела 

 Сторінка Ігор на вебсайті Міжнародної федерації університетського спорту 
 Вебсайт організаційного комітету Ігор (архівна версія) 
  

Літні універсіади
Універсіада
Універсіада